Pampajarito puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album.